Taşlıca kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Nata (by), ort, Eparchía Páfou,

Turkiet 

 Taşlıca (ort i Turkiet), Şanlıurfa, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar